Il Miami Masters 2007 (conosciuto anche come Sony Ericsson Open per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento.

È stata la 23ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2007, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2007. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida, dal 21 marzo al 1º aprile 2007.

Campioni

Singolare maschile 

 Novak Đoković ha battuto in finale  Guillermo Cañas 6–3, 6–2, 6–4

Singolare femminile 

 Serena Williams ha battuto in finale  Justine Henin 0–6, 7–5, 6–3

Doppio maschile 

 Bob Bryan /  Mike Bryan hanno battuto in finale  Martin Damm /  Leander Paes 6–7 (7–9), 6–3, [10–7]

Doppio femminile 

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur hanno battuto in finale  Cara Black /  Liezel Huber 6–4, 3–6, [10–2]

Singolare ragazzi 

 Kei Nishikori ha battuto in finale  Michael McClune 6–7 (2–7), 6–4, 6–1

Singolare ragazze 

 Sorana Cîrstea ha battuto in finale  Anastasija Pivovarova 6–2, 6–1

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Tour 2007
WTA Tour 2007